Гайленкирхен () — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия, входит в состав района Хайнсберг.

Население составляет 26626 человек (на 31 декабря 2013 года). Занимает площадь 83,2 км².

Название 
Название Гайленкирхен берёт своё начало от деревянной церкви, воздвигнутой предположительно франком Гайло (Geilo). Из-за необычного звучания ( — похотливый, (сладо)страстный; и  — церковь) воспитанников католической семинарии в округе дразнили производными от «eclesia erotica».

История 
По археологическим данным поселение возникло в VI—VII веке на левом берегу реки Вурм при броде, используемом ещё во времена Римской империи.

Первое письменное упоминание о Гайленкирхене встречается в 1170 году в документах архиепископа .

Достопримечательности 

 Замок Трипс

Городской округ 
Гайленкирхен также образует городской округ, состоящий из 13 районов, куда входят 30 населённых пунктов:
 Гайленкирхен, , ;
 ;
 , , , ;
 ;
 , , ;
 , , , ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 , ;
 , , ;
 , , , , .

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Северного Рейна-Вестфалии